mrówkowiec – potocznie wielopiętrowy budynek mieszkalny
 Mrówkowiec – blok mieszkalny we Wrocławiu
 mrówkowiec złotobrzuchy – gatunek małego ptaka

Przypisy